Bogna Jóźwiak (1983-) è una schermitrice polacca
Marek Jóźwiak (1967-), è un ex calciatore polacco, di ruolo difensore.